14-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 5 по 6 марта 1983 года во Дворце спорта в Будапеште, столице Венгрии.

В соревнованиях приняли участие 260 атлетов из 24 стран Европы. Было разыграно 22 комплекта медалей (12 у мужчин и 10 у женщин) в основной программе чемпионата. В качестве показательной дисциплины была представлена спортивная ходьба на 5000 метров у мужчин.

Призёры 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины 

*Демонстрационная дисциплина

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 22 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 15 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

1983
Март 1983 года
Спорт в Венгрии в 1983 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии
Чемпионаты Европы в 1983 году
Чемпионаты Европы в Венгрии